Il singolare femminile del Brisbane International 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Viktoryja Azaranka era la campionessa uscente, ma quest'anno ha scelto di non partecipare al torneo.

Kim Clijsters ha vinto il torneo battendo in finale la connazionale Justine Henin con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6(6).

Teste di serie 

  Kim Clijsters (campionessa)
  Nadia Petrova (primo turno)
  Ana Ivanović (semifinali)
  Daniela Hantuchová (quarti)

  Alisa Klejbanova (primo turno)
  Aleksandra Wozniak (secondo turno)
  Melinda Czink (quarti)
  Iveta Benešová (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Brisbane International 2010
WTA Tour 2010